Челищевы — род русского столбового дворянства, известный с конца XV века.

Происхождение 
Фамилия может происходить от тюркского (казанско-татарского) прозвища Чалыш, что значит «косой». В XVI—XVII вв. многие из дворян Челищевых носили явно тюркские прозвания (как, например, Алай, Булыш, Енаклыч, Кулуш, Сармак и др.), что может свидетельствовать о восточном происхождении. На знание тюркских языков указывает и то обстоятельство, что в 1533-1542 гг. братьев Челищевых постоянно отправляли в Крымское ханство для ведения переговоров.

В XVIII веке при составлении Гербовника роды Челищевых, Панцыревых и Глазатовых изобрели для себя общее происхождение от Вельфов через вымышленного «Вильгельма Люнебургского из поколения короля Оттона IV», который якобы выехал «к великому князю Александру Ярославичу на Невское побоище» и принял православие с именем Леонтия. Тогда же в число предков Челищевых был вписан Михаил Бренко — любимец Дмитрия Донского, сложивший голову во время Мамаева побоища.

Служилые люди XVI–XVII вв. 

Борис Фёдорович Челищев, в 1498–1499 годах посол Ивана III к крымскому хану Менгли-Гирею; в 1492 году литовцы сожгли его поместье Алексино под Новгородом.
 Илья Микулыч, племянник предыдущего, в 1515–1519 годах посланник Василия III в Крыму, на обратном пути, будучи ограблен астраханцами, шёл до Путивля пешком; в том же году опять послан в Крым, где заключил с ханом мир и союз; в 1527 г. воевода в Туле; умер во время очередного посольства в Крым.
 Иван Ильич, сын последнего, посол в Крыму, воевода в казанских походах, в 1550 г. пожалован поместьем в Калужском уезде.
 Фёдор Иванович, брат предыдущего, посол в Крыму и воевода в казанских походах.
 Фёдор Леонтьевич, двоюродный брат двух предыдущих, воевода в казанском походе 1544 года.
 Иван Фёдорович Постник, сын его, помещик Полоцкого (1571) и Торопецкого (1606) уездов
 Осип Иванович Кулуш, сын предыдущего, в 1620–1621 годах— воевода в Данкове; о потомках Кулуша см. следующий раздел.
 Григорий Иванович Чеботай, брат его, в 1613–1621 годах — воевода в Кетском остроге.
 Семён Григорьевич Булыш Чеботаев сын (ум. 1641), голова в Чернигове и Миргороде (1635).
 Борис Григорьевич Енаклыч (ум. 1663), брат предшествующего, полковой воевода в Витебске (1657), посланник ко двору шведской королевы Христины (1652)
 Михаил Борисович Енаклычев сын, стольник, второй судья Владимирского приказа (1686).

Торопецкие помещики 

Осип Иванович Постников Кулуш, торопецкий помещик, воевода в Данкове в 1620-21 гг.
 Тимофей Кулушов сын, в 1650-51 гг. воевода в Данкове
 Иван Кулушов сын, в 1659-60 гг. воевода в Велиже
 Лука Иванович, стольник в 1686-1703 гг.
 Михаил Семёнович, внук предыдущего, подполковник, коллежский советник (1753)
 Александр Михайлович, его сын, полковник, в 1802-03 гг. торопецкий уездный предводитель дворянства
 Матвей Михайлович (ум. 1810), брат предыдущего, действительный статский советник.
 Михаил Матвеевич (1787-1829), его сын, подполковник, деятель масонства.
 Артемий Иванович, брат Луки Ивановича, стольник в 1687-1703 гг.
 Богдан Артемьевич, гвардии премьер-майор
 Алексей Богданович (1744-1806), тайный советник, сенатор; женат на грф. Варваре Ивановне Гендриковой, троюродной сестре Петра III
 Александр Алексеевич (ум. 1822), полковник
 Сергей Иванович, брат Луки и Артемия Ивановичей, стольник в 1689-1703 гг.
 Пётр Иванович (1745-1811), внук предыдущего, писатель и путешественник.
 Егор Алексеевич, племянник предыдущего, торопецкий уездный предводитель дворянства (1811-12)
 Николай Егорович (1807-1866), его сын, генерал-лейтенант
 Владимир Егорович (1819-1886), генерал, комендант Одессы
 Платон Иванович (1804-59), двоюродный брат двух предыдущих, генерал-майор

Калужские помещики 

 Петр Семёнович Челищев, в 1600-02 гг. объездный голова в Москве, внучатый племянник Ильи Микулыча (см. выше).
 Иван Петрович, его сын, за московское осадное сиденье 1610 г. пожалован поместьем под Малоярославцем.
 Афиноген Иванович, его сын, малоярославецкий городской дворянин, в 1634 г. ранен под Смоленском.
 Богдан Афиногенович, его сын, воевода в Туринске (1690) и Илимске (1694)
 Пётр Алферьевич, племянник предыдущего, в 1734 г. сибирский губернский прокурор
 Иван Петрович (ум. в 1779), его сын, надворный советник, по сведениям К. Кедрова — розенкрейцер; о его потомках см. следующий раздел.
 Никита Дмитриевич, троюродный брат Петра Семёновича и внучатый племянник Ильи Микулыча.
 Карп Нифонтович, его правнук, в 1659 г. убит под Конотопом.
 Тимофей Игнатьевич (1696-после 1774), внук предыдущего, малоярославский помещик, отставной поручик (1738)
 Михаил Александрович (1778-1868), его внук, владелец деревни Виньково (Чернышное), участник кампаний 1812-14 гг., боровский уездный предводитель дворянства (1832)
 Дмитрий Михайлович (1812-18..), его сын, статский советник; печатался в «Журнале охоты» под именем «Челищев 1-й», участвовал в выработке породных типов борзых и гончих. 
 Виктор Николаевич (1870—1952), внук предыдущего, писатель и мемуарист.
 Андрей Викторович (1901-1994), его сын, один из патриархов американского виноделия.
 Николай Михайлович (1774-1832), внучатый племянник Тимофея Игнатьевича, троюродный брат Михаила Александровича, в 1821-23 гг. козельский уездный предводитель дворянства
 Сергей Николаевич (1823-1869), в 1851-60 гг. жиздринский уездный предводитель дворянства; построил существующую церковь в с. Ильинском Козельского уезда; могила в Оптиной пустыни.
 Фёдор Сергеевич (1859-1942), владелец имения Дубровка в Жиздринском уезде
 Павел Фёдорович (1898-1957), известный театральный художник-эмигрант
 Варвара Фёдоровна, преподавала литературу дочери Сталина и внучке Хрущёва, похоронена с сестрами в Донском монастыре
 Константин Кедров (род. 1942), правнук Фёдора Сергеевича по женским линиям, поэт.

Столичная аристократия 

Александр Иванович (ум. 1821), сын надворного советника Ивана Петровича (см. предыдущий раздел), генерал-лейтенант; при Павле I главный начальник Артиллерийского департамента Военной коллегии; женат на Марии Николаевне Огарёвой.
 Екатерина Александровна (1778-1857), жена генерала А. С. Кологривова (1775-1825)
 Александр Александрович (1797-1881), член Союза благоденствия; женат на Наталье Алексеевне Пушкиной
 Алексей Александрович (1836-1894), генерал-лейтенант; женат на Александре Андреевне Гернгросс.
 Николай Александрович (1783-1859), д.т.с., сенатор, член Государственного совета; женат на кнж. Марии Михайловне Хованской (1790-1846) 
 Фёдор Николаевич (1811-1881), камергер; женат на Александре Михайловне Веригиной.
 Александр Николаевич (1813-1836), поручик Кавалергардского полка.
 Николай Николаевич (1817-после 1884), гофмейстер; женат на грф. Елизавете Александровне Гурьевой
 Ольга Николаевна (1845-1908), жена графа Александра Владимировича Соллогуба.
 Андрей Николаевич (1819-1902), кавалергард, д.с.с.; женат на кнж. Александре Петровне Хованской, вдове И. П. Вешнякова.
 Михаил Николаевич (1815-1883), тайный советник, гофмейстер, владелец петербургского особняка по улице Сергиевской, 31; женат на Екатерине Алексеевне Хомяковой
 Мария Михайловна (1843-1915), в замужестве Львова; мать политиков В. Н. Львова и Н. Н. Львова.
 Сергей Михайлович (1850—1917), помещик села Красное под Боровском, где погиб во время пожара усадьбы; женат на Ольге Степановне Хомяковой.
 Александр Челищев-Красносельский (1881—1921), его сын, математик и композитор из кружка «Аргонавтов»; после революции работал тапером в кинотеатре при Рыбинском вокзале; жёны — Ядвига Максимовна Студеницкая и Мария Луарсабовна Абуладзе (1884—1978), ученица В. И. Сафонова, основательница детской музыкальной школы в Рыбинске, где её память увековечивает мемориальная доска
 Владимир Линденберг (1902-1997), сын предыдущего, невропатолог, писатель и мемуарист.
 Алексей Михайлович (1847-1889), владелец поместья Федяшево под Тулой; женат (с 1875) на Ольге Алексеевне Хомяковой (1848-1932), дочери А. С. Хомякова
 Фёдор Алексеевич (1879-1942), хранитель музея А. С. Хомякова в с. Богучарово, «глубоко религиозный, идеалист-философ, юрист по образованию»; репрессирован; женат на Ольге Александровне Грессер (1897-1980), внучке П. А. Грессера.
 Мария Алексеевна (1886-1973), с 1919 г. жена графа Н. А. Бобринского.

В художественной литературе 
 Князь Челищев — второстепенный персонаж романа Ф. С. Фицджеральда «Ночь нежна».

Примечания

Источники 
 
 Н. А. Челищев. Сборник материалов для истории рода Челищевых. СПб., 1893.
 Линденберг (Челищев) Владимир. Три дома. — München, 1985.
 М. В. Поддубный. Челищевы в истории русской охоты.
 Кедров К. Перспектива Челищевых// Кедров К. Метаметафора. — М.: ДООС, 1999.
 Кедров К. Как рождаются Ангелы// Кедров К. Параллельные миры. — М.: АиФ-принт, 2002.
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии